Tita steht für:

 Tita (Vorname), weiblicher Vorname
 Tita (Sprache), nigerianische Sprache
 Tita (Fußballspieler) (* 1958), brasilianischer Fußballspieler
 Sidney Cristiano dos Santos (* 1981), türkisch-brasilianischer Fußballspieler
 Tita (Fußballspielerin) (* 1989), portugiesische Fußballspielerin
 Tita (Maler), zentralasiatischer Maler des 3. Jahrhunderts
 Tita (Pop-Sängerin), bulgarische Pop-Sängerin
 Tita (Roman), Psychothriller von Yann Queffélec (1988)

Tita ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Tita (* 1980), rumänische Multimediakünstlerin
 Nefeli Tita (* 2003), griechische Biathletin und Skilangläuferin
 Ruggero Tita (* 1992), italienischer Segler

Siehe auch:

 Tiță